Фармер () може означати:

Прізвище 
 Арт Фармер (, повне ім'я А́ртур Стю́арт Фа́рмер, ; 1928—1999) — американський джазовий трубач і флюгельгорніст.
 Гарі Фармер (; 1953) — канадський актор і режисер.
 Мимзі Фармер (; 1945) — американська акторка, скульпторка.
 Мілен Фармер (; 1961) — французька співачка.
 Філіп Хосе Фармер (; 1918—2009) — американський письменник-фантаст.
 Френсіс Фармер (; 1913—1970) — американська актриса.

Інше 
 «Канадійський Фармер» — тижневик, найстаріша українська газета в Канаді, заснована англійською Ліберальною партією 1903 р. у Вінніпезі.
 6271 Фармер (6271 Farmer) — астероїд головного поясу, відкритий 9 липня 1991 року.